The Promise kan syfta på:

 The Promise (Deborah Cox) – ett album av Deborah Cox
 The Promise (Il Divo-album) – ett album av Il Divo
 The Promise (Bruce Springsteen-album) – ett album av Bruce Springsteen
The Promise Ring – ett amerikanskt emo band, bildat i Milwaukee, Wisconsin , USA 1995
 The Promise (2016) – en historisk dramafilm från 2016